Лівітчук Любов Григорівна (* 1952) — українська радянська діячка, доярка. Депутат Верховної Ради СРСР 10-го скликання.
 Лівітчук Микола Валерійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.